Чепига — украинская фамилия. Известные носители:

 Чепига, Анатолий Владимирович (род. 1979) — полковник спецназа Главного управления Генштаба Вооружённых сил России, Герой Российской Федерации (2014), возможно известен под псевдонимом Руслан Боширов.
 Чепига, Захарий Алексеевич (1725—1797) — казачий атаман Черноморского казачьего войска, генерал-майор русской армии, активный участник русско-турецких войн второй половины XVIII столетия и переселения Черноморского казачьего войска на Кубань.
 Чепига, Мария Ивановна (в замужестве Румницкая; 1876—1950) — советский библиотекарь, общественный деятель, библиограф.
 Чепига, Марфа Филимоновна (в замужестве Бухало; 1921—?) советская колхозница, Герой Социалистического Труда (1948).
 Чепига, Сергей Геннадьевич (род. 1982) — российский бегун с барьерами.
 Чепига, Юрий Яковлевич (1918—1991) — штурман 952-го штурмового авиационного Оршанского Краснознаменного ордена Кутузова полка, майор. Герой Советского Союза.
 Чепига, Яков Феофанович (1875—1938) — украинский педагог, психолог, методист, общественный деятель.

 Чепига — псевдоним Р. П. Волошина, деятеля движения украинских националистов, одного из организаторов и военачальников Украинской повстанческой армии.